

Patronyme
 André Chalmel, (1949-), (coureur cycliste français) 
 Jean-Louis Chalmel, (1756-1829), (homme politique et essayiste français)

Homonymie
Homonymie de patronyme